El Añil kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Añil, Sinaloa, Ahome, 
 El Añil, Oaxaca, Santiago Pinotepa Nacional, 

Robotskapade Mexikoförgreningar